La scelta di Maggie (Hobson's Choice) – opera teatrale di Harold Brighouse del 1916
Hobson's Choice – film del 1920 diretto da Percy Nash
Hobson's Choice – film del 1931 diretto da Thomas Bentley
Hobson il tiranno (Hobson's Choice) – film del 1954 diretto da David Lean
Hobson's Choice – serie televisiva britannica del 1967
Hobson's Choice – film per la televisione del 1983 diretto da Gilbert Cates